Bishan (kinesiska: 碧山, 碧山镇, 叶家湾) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 160 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Bishan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pingjin,  km söder om Bishan. Trakten runt Bishan består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina